

Toponyme

Romsley est un village du Shropshire.
 Romsley est un village du Worcestershire.

Homonymie de toponyme